

Сторково — село в гміні Інсько Старгардського повіту Західнопоморського воєводства
 Сторково — село в гміні Ґжмьонца Щецинецького повіту Західнопоморського воєводства